El nombre de Iglesia del Carmen, o cualquiera de sus variantes:
 Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, o Iglesia de la Virgen del Carmen, o Iglesia de Nuestra Señora del Monte Carmelo
es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a la Virgen María en la advocación de la Virgen del Carmen.

Iglesias 

 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

Argentina 
 Parroquia Nuestra Señora del Carmen, iglesia católica en el barrio de Tolosa, ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires;

Bolivia 
 Iglesia del Carmen, iglesia católica en la ciudad de La Paz, provincia de Pedro Domingo Murillo;

Brasil 
 Iglesia del Carmen, iglesia católica en la ciudad de Río de Janeiro, estado de Río de Janeiro;
Iglesia de la Orden Tercera del Carmen, iglesia católica en la ciudad de Río de Janeiro, estado de Río de Janeiro;
 Catedral de Nuestra Señora del Carmen, catedral católica en la ciudad de Jaboticabal

Chile 
 Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, iglesia católica en la localidad de Belén;
 Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, iglesia católica en la ciudad de Chañaral;
 Iglesia de la Virgen del Carmen, iglesia católica en la localidad de Chillán;
 Iglesia de la Virgen del Carmen, iglesia católica en la localidad de Chitita;
 Iglesia de la Virgen del Carmen, iglesia católica en la localidad de Tacora;
 Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, iglesia católica en la ciudad de Monte Patria;
 Iglesia del Carmen, iglesia católica en la comuna de Olivar, VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins;
 Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, iglesia católica en la ciudad de Santiago de Chile que dio origen al nombre de la Calle Carmen, de dicha comuna. Actualmente demolida.

China  
Iglesia de Nuestra Señora del Monte Carmelo, iglesia católica en la ciudad de Pekín.

Colombia 
 Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, iglesia católica en la ciudad de Bogotá, capital estatal;
 Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, iglesia católica en la ciudad de Frontino, departamento de Antioquia;
 Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, iglesia católica en la ciudad de Sonsón, departamento de Antioquia;
 Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, iglesia católica en la ciudad de La Ceja, departamento de Antioquia;

Costa Rica 
 Iglesia del Carmen, iglesia católica en la ciudad de San José, capital estatal;

Cuba 
 Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, iglesia católica en la ciudad de La Habana.

Ecuador 
 Iglesia del Carmen, iglesia católica en la ciudad de Quito, capital estatal;

España 
Iglesia del Carmen, iglesia católica en la ciudad de Alcañiz, provincia de Teruel;
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, iglesia católica en la ciudad de Alicante;
 Iglesia del Carmen, iglesia cátolica en la ciudad de Málaga;
 Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, iglesia católica en la ciudad de Antequera, provincia de Málaga;
 Iglesia rupestre de Cadalso, iglesia católica en la localidad de Cadalso, comunidad autónoma de Cantabria;
 Iglesia del Carmen, iglesia católica en la ciudad de Cádiz, provincia de Cádiz;
 Iglesia del Carmen, iglesia católica en la ciudad de Cartagena, provincia de Murcia;
 Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, iglesia católica en la ciudad de Écija, provincia de Sevilla;
Iglesia del Carmen, iglesia católica en la ciudad de Gerona, comunidad autónoma de Cataluña;
 Iglesia del Carmen, iglesia católica en la ciudad de Jaén, provincia de Jaén;
 Iglesia de Nuestra Señora del Carmen iglesia católica en la ciudad de Molinicos provincia de Albacete;
 Iglesia del Carmen, Lorca, iglesia católica en la ciudad de Lorca, provincia de Murcia;
 Iglesia del Carmen, iglesia católica en la ciudad de Murcia, provincia de Murcia;
 Iglesia del Carmen, iglesia católica en la ciudad de Madrid C/ Carmen, 10;
 Iglesia del Carmen, iglesia católica en la ciudad de Salamanca, provincia de Salamanca;
 Iglesia del Carmen de Abajo, iglesia católica en la ciudad de Salamanca, provincia de Salamanca;
Iglesia del Carmen de Arriba, iglesia católica en la ciudad de Salamanca, provincia de Salamanca;
Iglesia del Carmen, iglesia católica en la ciudad de San Fernando, provincia de Cádiz;
Iglesia del Carmen, iglesia católica en la ciudad de Valladolid, provincia de Valladolid;
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, iglesia católica en la ciudad de Bilbao, provincia de Vizcaya;
Santuario de Nuestra Señora del Monte Carmelo, iglesia católica en la ciudad de Barcelona, provincia de Barcelona.

Estados Unidos 
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, iglesia católica en la ciudad de Saint John, territorio de las Islas Vírgenes Estadounidenses.

Francia 
Iglesia de Nuestra Señora del Monte Carmelo, iglesia católica en la ciudad de Basse-Terre, departamento de Guadalupe.

Italia 
Iglesia de la Virgen del Carmen, iglesia católica en la ciudad de Turín.

México 
 Templo Conventual de Nuestra Señora del Carmen, iglesia católica en la ciudad de Puebla, capital estatal;
 Iglesia de Nuestra Señora del Carmen (Orizaba)
 Iglesia de Nuestra Señora del Carmen (Aztama, El Carmen, Tlaxcala), Templo del 
 Capilla Nuestra Señora del Carmen (Santa Rosalía, Mulegé, Baja California Sur)
 Templo de Nuestra Santísima Virgen del Monte Carmelo o "Templo del Carmen", iglesia católica en Celaya.
 Templo de  Nuestra Señora del Carmen de la Ciudad de México

Panamá 
 Iglesia del Carmen, iglesia católica en la ciudad de Panamá, provincia de Panamá;

Perú 
 Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, iglesia católica en la ciudad de Lima, capital estatal;
 Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, iglesia católica en el distrito de Miraflores (Lima);
 Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, iglesia católica en el distrito de San Miguel (Lima);
 Parroquia de San Pablo y Nuestra Señora del Carmen, iglesia católica en el distrito de Breña, Lima;
 Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, iglesia católica en la ciudad de Trujillo, departamento de La Libertad;

República Dominicana 
 Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, iglesia católica en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital estatal;

Rusia 
 Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, iglesia católica en la ciudad de Gátchina

Venezuela 
 Catedral de Nuestra Señora del Carmen, catedral católica en la ciudad de Machiques;
 Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, iglesia católica en la ciudad de Boconó;
 Iglesia Nuestra Señora del Carmen, catedral en la ciudad de Calabozo;
 Iglesia de Nuestra Señora del Carmen,iglesia católica en la ciudad de Higuerote;
 Iglesia del Carmen, capilla católica en sector Alto Ipare, Altagracia de Orituco.